Села:
 Дяківка — Вінницька область, Бершадський район
 Дяківка — Сумська область, Буринський район